Máthé József (1937) irodalomtörténész
 Máthé József (1945) súlyemelő, cselgáncsozó, tornász, edző
 Máthé József az 1941-es magyar atlétikai bajnokság magasugró bajnoka